Lillådammen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lillådammen, Småland, sjö i Älmhults kommun,  (4,33 ha)
Lillådammen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn